Ксенофо́нт Ники́форович Крючко́в (1842, село Поим, Пензенская губерния — 4 мая 1909, там же) — синодальный миссионер, протоиерей, писатель.

Родился в семье богатых крестьян торговцев, старообрядцев, беспоповцев поморского согласия. Получил домашнее образование. Имея стремление к знаниям, не ограничивая своё образование одной старообрядческой литературой, начал изучать синодальную литературу. Сблизился с известным миссионером — архимандритом Павлом Прусским, под руководством которого начал изучать богословие. Позже Ксенофонт имел продолжительную беседу с митрополитом Филаретом (Дроздовым). В результате Крючков присоединился к Российской православной церкви на началах единоверия в 1868 году; позднее получил сан священника в 1880 году за выдающиеся заслуги на миссионерском поприще. Примеру Ксенофонта последовало значительное число поимских старообрядцев. В селе Поиме о. Ксенофонт построил два единоверческих храма, большой и маленький. Им были построены школы, из которых одна — двухклассная. Через несколько лет он был назначен епархиальным, а затем синодальным миссионером. Публичные собеседования, проводимые миссионером Крючковым, детально описываются в Оренбургских епархиальных ведомостях. Ксенофонт Крючков, никогда «…не скупился на самые резкие выражения по адресу всех поморцев…». Прибыв в Оренбург 25 ноября 1884 года, сразу же развернул активную деятельность, направленную против староверов, в результате которой к православию было присоединено 11 человек. Заслуги Крючкова выражаются в постройке 150 церквей и в обращении десятков тысяч старообрядцев к единоверию. До самой смерти о. Ксенофонт следил за всей текущей литературой не только духовной, но и светской. Умер о. Ксенофонт 4 мая в сане протоиерея.

Сочинения 
 Беседы с глаголемыми старообрядцами, бывшие в Санкт-Петербургской духовной академии. — СПб., 1887.
 Беседы с глаголемыми старообрядцами в селе Тискадах. — СПб., 1889.
 Беседы с защитником австрийского лжесвященства Онисимом Швецовым, происходившие в городе Уральске в 1889 г. — СПб., 1887.
 Противораскольнические собеседования с защитником так называемого австрийского священства Онисимом Швецовым, происходившие в селе Поиме в 1896 г. — СПб., 1896.

Примечания

Ссылки 
 Поимский музей. История конфессии
 Крючков Ксенофонт Никифорович
 Двадцатипятилетие деятельности Крючкова. — СПб., 1904.
 // Церковные Ведомости. — 1909. — № 24.
 Василий Иванович Агошков Тросна-Ефратово. Протоиер. Крючков
 Ягудина О. В. Миссионерская деятельность протоиерея Ксенофонта Крючкова на территории Оренбургской епархии в 80-х гг. XIX века
 Протоиерей Ксенофонт Никифорович Крючков (некролог)

Протоиереи Русской православной церкви
Деятели единоверия